

Zmarli 
 Aleksander II, król macedoński, zamordowany